Kim Ok (en coreano: 김옥) (28 de agosto de 1964) es una pianista, fue secretaria personal de Kim Jong-il y posteriormente, primera dama de facto de Corea del Norte.

Biografía 
Kim Ok estudió en la Universidad de Música y Danza de Pionyang, donde empezó a su carrera musical como pianista del grupo gubernamental Wangjaesan, instaurado por Kim Jong-il en 1983, proporcionando la música de las cadenas del régimen así como conciertos para el partido. En uno de esos encuentros, fue cuando Kim Ok conoció en persona a Kim Jong-il. A partir de 1980 y hasta la muerte de Kim Jong-il en 2011, fue su secretaria personal, ocupándose de la agenda y seguridad durante los viajes que realizaba la delegación norcoreana en otros países.

En 2004 falleció Ko Young-hee, tercera esposa de Kim Jong-il. Dos años más tarde, en 2006, Kim Ok y Kim Jong-il empezaron una relación y, aunque no hubo boda oficial, se convirtió en primera dama de facto de Corea del Norte.

Tras la muerte de Kim Jong-il, se le concedió la Orden de Kim Jong-il por los servicios prestados en la construcción de una "nación socialista próspera", junto con otras 131 personas. Sin embargo, en julio de 2013, perdió todos los títulos oficiales.

A principios de julio de 2016, fue purgada y enviada a un campo de trabajo.

Ascendencia

Véase también 
 Gobierno y política de Corea del Norte
 Historia de Corea del Norte

Referencias 

Familia de Kim Il-sung
Músicos de Corea del Norte